

Sigle
 Adeno-associated virus – virus adeno-associati
 Assault Amphibious Vehicle – Veicolo anfibio d'assalto

Codici 
 AAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alah (Filippine)
 aav – codice ISO 639-5 delle lingue austroasiatiche